The Sixties può riferirsi a:
The Sixties (miniserie televisiva), miniserie televisiva statunitense
The Sixties (serie televisiva), serie televisiva canadese prodotta dalla CBC
The '60s, miniserie televisiva statunitense prodotta dalla NBC